Щитники (Pentatomoidea) — надродина клопів
 Щитник (Dryopteris) — рід папоротей
 Щитник — ремісник, що виготовляє щити
 Щитник — село в Польщі, у гміні Якубув Мінського повіту Мазовецького воєводства.